Il passato (El pasado) – romanzo del 2003 di Alan Pauls
Il passato (El pasado) – film del 2007 diretto da Héctor Babenco
Il passato (Le passé) – film del 2013 diretto da Asghar Farhadi